

Geografia
 Numa – comune dell'Iowa

Mitologia 
 Numa – personaggio dell'Eneide

Onomastica
 Numa – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
 Numa Pompilio – secondo re di Roma
 Mauro Numa – schermidore italiano
 Shōzō Numa – scrittore giapponese

Sigle
 Non-Uniform Memory Access – architettura di memoria sviluppata per i sistemi multiprocessore
 National Underwater & Marine Agency – fondazione che si occupa nel recupero e l'identificazione di relitti marini di rilevanza storica